Dans la mythologie grecque, Écho est une nymphe des forêts et des montagnes de Cithéron en Beotie. Elle est la personnification du phénomène acoustique auquel elle a donné son nom : l’écho.

Sciences et techniques

Écholocation 
 l’écho est un phénomène acoustique de réflexion du son.
 un écho radar désigne le retour d'une cible quelconque illuminé par le faisceau radar et affiché sur un affichage radar.
 L'effet d'écho magnétique ou effet d'empreinte est un phénomène électroacoustique.
 une « écho » est une abréviation familière pour une échographie.

Aérospatiale 
 Echo 1 et Echo 2 sont deux satellites ballons de télécommunication américains (1960-1964).
 EChO (Exoplanet Characterisation Observatory) est un projet de télescope spatial destiné à l'observation des exoplanètes.

Informatique 
Le terme anglais « echo » est employé par analogie avec le phénomène acoustique pour désigner plusieurs concepts :
 echo, une commande Unix ou de ligne de commande Windows, qui affiche simplement les arguments qui lui sont passés (utile dans les procédures) ;
 « echo request » et « echo reply » sont des messages ICMP utilisés pour tester la connectivité et le délai de transmission entre deux adresses IP ; ils sont notamment utilisés par la commande ping (RFC 792) ;
 Echo est une boîte à outils pour le développement d'applications fonctionnant sous Internet ;
 Echo est une gamme d'enceinte connectée du groupe Amazon.

Drones 
 Echo Seeker , Echo Ranger et Echo Voyager sont des drones sous-marins autonomes.

Linguistique 
 L’écho est le jeu stylistique sur des sonorités proches dans une phrase (prosonomasie).

Communication 
 « echo » est le terme qui désigne la lettre E selon l'alphabet phonétique de l'OTAN.

Presse 

 L'Écho est un quotidien belge d'information économique et financière.
 Les Échos est un quotidien français d’information économique et financière (1908-).
 L'Écho des savanes est une revue de bande dessinée française (1972-).
 L'Écho du Centre est un journal quotidien de presse régionale (1943-2019).
 L'Écho magazine est un magazine de la presse écrite sur la culture sourde (1908-).
 L'Écho républicain est un quotidien de presse régionale du Centre-Ouest (1922-).
 en journalisme, un écho est un court article consacré à une personnalité ou à un événement de la vie d'une personnalité.

Entreprises et institutions 
 Echo & Elk brands est une marque de Miyuki Ind. Co, fabricant d’électronique japonais.
 ECHO (European Community Humanitarian Aid Office) est le service de l'Union européenne chargé du budget et des missions d'aide humanitaire en Europe et dans le monde.
 Écho de Moscou est une radio russe (1990-).
 Echo TV est une chaîne de télévision hongroise (2005-).
 Echo Orange est un label indépendant de Lyon (2008-).
 Echo Mobiles une entreprise française commercialisant des téléphones.

Cinéma et télévision 

 Double Écho () est un téléfilm américain de Charles Correll (1997).
 Écho est un court métrage de Yann Gozlan sorti en 2006.
 Écho (Echo) est un film américain de Yam Laranas sorti en 2008.
 Écho est un court métrage de Magnus von Horn sorti en 2008.
 Écho (Earth to Echo) est un film américain de Dave Green sorti en 2014.
 Échos (Echoes) est une mini-série australienne diffusée en 2022.
 Échos (mini-série) est une mini-série américaine créée par Vanessa Gazy et diffusée en 2022 sur Netflix.
 Echo est une mini-série américaine créée en 2022 par Marion Dayre pour le service de streaming Disney+.
 Écho est une mini-série française créée en 2022 par Olivier Barma pour M6.

Littérature et bande dessinée 

 Échos est une poésie de René de Clercq (1900).
 Echo est une super-héroïne de l'univers Marvel.
 Echo est une série de bandes dessinées écrite et dessinée par Terry Moore.

Musique 

 Le prix Echo est une récompense musicale allemande décernée annuellement par l'industrie du disque.
 clavier d'écho (ou écho), élément de l'orgue

Œuvres 
 Écho et Narcisse est un opéra de Gluck (1779).
 Écho est une œuvre de Mel Bonis.
 Echo and the Bunnymen est un groupe de rock anglais (1972-).
 Echo est un album de Tom Petty and the Heartbreakers (1999).
 Echo est un album de Keiko Matsui (2019).
 Echo est un album de Leona Lewis (2009).
 Echo (You and I) est une chanson d’Anggun (2012).
 Echo est une chanson d'Al.Hy (2013).

Jeu vidéo 
 Echo est un jeu vidéo de 2017.

Toponyme 

 Echo, une ville du Minnesota (États-Unis).
 Echo, une ville de l'Oregon (États-Unis).
 .

Autre 
 Écho est un prénom basque, masculin.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre